Aldo Spoldi – artista e scrittore italiano
 Aldo Spoldi – pugile italiano